Okręty US Navy o nazwie USS "Gamage":
 Pierwszy  był kanonierką z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi  został zwodowany w 1943. Był używany jako pływający magazyn produktów ropopochodnych i smarów.

Gamage